Huracan signifie ouragan en langage taino.
 Huracan est le titre du premier tome de la série de bande dessinée Travis.
 Huracán est un album de latin jazz, du vibraphoniste Cal Tjader, sorti en 1978 chez Crystal Clear Records.
 Huracan est le nom du dieu Maya du vent, du feu et de la tempête.
 Huracan est un parcours de montagnes russes situé à Bellewaerde, en Belgique.
 La Lamborghini Huracán est un modèle de voiture de la marque Lamborghini sorti en 2014.

Voir aussi